Wenonah (Illinois)
Wenonah (Nova Jérsei)

Desambiguações de topônimos